Risingson  — це перший сингл гурту «Massive Attack», з альбому Mezzanine, який був випущений у січні 1998 року.

Композиції 
CD-сингл
Risingson 	4:59	
	 	Superpredators (The Mad Professor Remix) 	5:14	 	  
	 	Risingson (The Underdog Remix) 	6:05	 	
	 	Risingson (Otherside) 	5:28

Платівка
 Risingson (Otherside) 	4:59	
	 	Risingson (The Underdog Remix) 	6:05	
	 	Risingson (Darren Emerson For Underworld Remix) 	5:29	
	 	Superpredators (The Mad Professor Remix) 	5:14

Посилання 
 

Сингли 1997
Пісні Massive Attack